

Musée 
 Casa museo Rodolfo Siviero, musée italien de Florence.

Patronyme 

 Jorge Luis Siviero (1952-), joueur et entraîneur uruguayen de football ;
 Rodolfo Siviero (1911-1983), historien de l'art italien.